Francisco Flores pode referir-se à:

 Francisco Flores Pérez, ex-presidente de El Salvador,
 Francisco Flores Córdoba, ex-futebolista mexicano 
 Francisco Moita Flores, presidente da Câmara de Santarém, em Portugal
 Francisco "Pacho" Flores, trompetista venezuelano
 Francisco Flores, futebolista venezuelano
 Francisco Flores, atleta hondurenho

Desambiguação